Dit is een lijst van planetoïden 113001-114000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Planetoïdenlijsten